Rio da Ribeira kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Rio Ribeira de Iguape, vattendrag, São Paulo,

Portugal 

 Rio da Ribeira (vattendrag i Portugal), Braga, 

Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Portugalförgreningar